312-й отдельный разведывательный авиационный полк  — воинская часть вооружённых СССР в Великой Отечественной войне.

Наименование полка 
За период своего существования полк менял своё наименование:
 312-й разведывательный авиационный полк;
 312-й штурмовой авиационный полк;
 312-й штурмовой авиационный Белостокский полк;
 312-й штурмовой авиационный Белостокский Краснознамённый полк;
 312-й штурмовой авиационный Белостокский Краснознамённый ордена Суворова полк.

История 
В составе действующей армии полк находился с 22 июня 1941 по 9 сентября 1941.

На 22 июня 1941 года входил в состав ВВС Прибалтийского особого военного округа (по некоторым данным находился в подчинении 6-й смешанной авиационной дивизии), дислоцировался в Риге. Имел на вооружении 6 самолётов СБ, оборудованных для ведения разведки, и какое-то количество Р-5. С началом Великой Отечественной войны полк из-за неукомплектованности материальной частью и неготовности личного состава участия в боевых действиях не принимал. 23 июня 1941 года передал свои самолёты в 46-й скоростной бомбардировочный авиационный полк и отбыл в тыл.
Из Риги полк был передислоцирован сначала в Таллин, затем в Калинин и далее в Бузулук. После укомплектования и переподготовкой летного состава через 2 месяца полк передислоцирован в Воронеж в 1-ю запасную авиабригаду, где было организовано переучивание личного состава.

9 сентября 1941 года полк переформирован в Москве в 312-й штурмовой авиационный полк.

Подчинение

Командиры 
 майор Георгиев Иван Васильевич — с марта 1940 года по сентябрь 1941 года

Примечания

Литература

Ссылки 
 Перечень No.12 авиационных полков военно-воздушных сил Красной Армии, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
 Справочник

Разведывательные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Разведывательные и корректировочные части ВВС СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1941 году
Участники Прибалтийской оборонительной операции